Il singolare del torneo di tennis Hall of Fame Tennis Championships 2005, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Greg Rusedski che ha battuto in finale Vince Spadea 7-6(3), 2-6, 6-4.

Teste di serie

  Taylor Dent (secondo turno)
  Vince Spadea (finale)
  Greg Rusedski (campione)
  Cyril Saulnier (primo turno)

 Robby Ginepri (secondo turno)
 Lars Burgsmüller (primo turno)
 Paul Goldstein (semifinali)
 James Blake (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Hall of Fame Tennis Championships 2005
ATP Tour 2005